«Варвари» () — радянський телеспектакль Олександра Дунаєва і Володимира Семакова, поставлений за однойменною п'єсою Максима Горького Театром на Малій Бронній спільно з творчим об'єднанням «Екран» на замовлення Державного фонду телебачення і радіомовлення СРСР в 1979 році.

Телеспектакль доступний для перегляду на сайті «Культура.РФ».

Сюжет 

Вистава сповнена подіями та діями — на наших очах будуються та розпадаються любовні багатокутники, відбуваються жаркі пояснення у коханні та ненависті, трапляються пограбування, спроба вбивства, розриви чоловіків з дружинами та дітей з батьками.

У сонне провінційне містечко приїжджають столичні інженери і обивателі виходять їм назустріч — кожна роль на свій лад майже досконала.

В ролях 

 Анатолій Грачьов — Єгор Петрович Черкун, інженер-путеєць
 Анна Каменкова — Анна Федорівна Черкун, дружина Черкуна
 Семен Соколовський — Сергій Миколайович Циганов, інженер-путеєць
 Наталя Медведєва — Тетяна Миколаївна Богаєвська
 Ольга Остроумова — Лідія Павлівна, племінниця Богаєвської
 Олександр Ширшов — Василь Іванович Редозубов, міський голова, батько Гриши і Каті
 Андрій Мартинов — Гриша, син Редозубова, брат Каті
 Оксана Левінсон — Катя, донька Редозубова, сестра Гриши
 Георгій Мартинюк — Архіп Фоміч Притикін, купець, лісопромисловець
 Марія Андріанова — Пелагея Іванівна Притикіна
 Лев Круглий — Маврикій Осипович Монахов, акцизний наглядач
 Анна Антоненко-Луконіна — Надія Полікарповна Монахова, дружина Монахова
 Ісаак Кастрель — Павлін Савельєвич Головастиков, місцевий «правдолюб»
 Олександр Котов — Порфирій Дробязгін, службовець казначейства
 Аркадій Песельов — Павло Іванович Макаров, доктор
 Неллі Лазарева — Марія Іванівна Веселкіна, дочка поштмейстера
 Костянтин Агеєв — Яків Олексійович, справник
 Микола Серебренников — Іван Іванович Івакін, бджоляр
 Володимир Ізотов — Степан Данилович Лукін, племінник Івакіна, студент
 Юрій Багінян — Дунькін чоловік, батько Степи, жебрак
 Костянтин Бердиков — Матвій Гогін
 Тетяна Кречетова — Степа, покоївка

Зйомочна група 

 Автор сценарію — Максим Горький
 Режисери-постановники — Олександр Дунаєв, Володимир Семаков
 Оператори-постановники — Георгій Криницький, Юрій Схіртладзе
 Художник-постановник — Віктор Лук'янов
 Композитор — Володимир Дашкевич

Прем'єра на ТБ 

Прем'єра телеспектаклю відбулася 25 травня 1987 року на Центральному телебаченні СРСР, перша серія вийшла в ефір в 19:35, а друга в 21:40 після програми «Час».

В наш час телеспектакль транслювався на телеканалі «Час».

Джерела 
 Телеспектакль на сайті «IMDb».

Посилання 

Кінокомедії СРСР
Телефільми СРСР
Фільми СРСР 1979
Фільми ТО «Екран»
Максим Горький
Екранізації творів Максима Горького